Civil peut désigner :

Nom commun

Sémantique 
 Tout élément n'appartenant pas au domaine militaire ou religieux.
 Un civil est, par opposition à un militaire, une personne qui n'est pas membre d'une armée.

Appellations 
 Guardia Civil, une force de police à statut militaire.
 L'état civil, la situation de la personne dans la famille et la société1, résultat d'une procédure écrite d'identification administrative.
 codes juridiques
 
 Le Droit civil, une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
 Droits de tradition civiliste
  (notion de technique et d'ingénierie)

Titres 

 La Civil, un film belge de 2021 réalisé par Teodora Mihai ;

Patronyme 

 François Civil, est un acteur français.

Voir aussi

Lien externe 
 
Patronyme occitan
Patronyme francoprovençal